Min Jiang – rzeka w Chinach, w prowincji Fujian
 Min Jiang – rzeka w Chinach, w prowincji Syczuan